Springvale ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Springvale (Georgia)
 Springvale (Kansas)
 Springvale (Maine)
 Springvale (Minnesota)
 Springvale (New York)
 Springvale (Ohio)
 Springvale (Pennsylvania)
 Springvale (Tennessee)
 Springvale (Virginia)
 Springvale (Town, Columbia County), Town(ship) in Wisconsin
 Springvale (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin

in Australien:
 Springvale (New South Wales)
 Springvale (Queensland)
 Springvale (Victoria)
 Springvale (Western Australia)
 Springvale South, ein Stadtteil von Melbourne

in Kanada:
 Springvale (Haldimand County, Ontario)
 Springvale (Lambton County, Ontario)

auf der Isle of Wight vor der Südküste Großbritanniens:
 Springvale (Isle of Wight)